Все́волод Влади́мирович Заха́ров ( — , Париж) — российский и французский промышленник, инженер, масон.

Биография 
Родился 7 августа 1887 года.

После Октябрьского переворота эмигрировал во Францию. Жил в Париже. В 1920-е годы работал таксистом.

Организовал французский Комитет по морским перевозкам и торговле. В 1930-е годы работал инженером-техником и инженером-механиком.

Масон. С 1924 по 1937 годы член парижской русской ложи «Астрея» № 500 Великой ложи Франции, в которой в разное время исполнял обязанности архивариуса, эксперта и др.

Умер 15 июля 1947 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Примечания

Библиография 
 

Русские эмигранты первой волны во Франции
Масоны ВЛФ
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа